
Termin Moko ima više značenja.

 Molibdenski kofaktor, enzimki kofaktor
 Moko bubanj, azijski bronzani bubanj